Poruba ist ein Ortsname 

in Tschechien 
 Poruba (Ostrava) 
 Poruba (Orlová) 
 Poruba (Hustopeče nad Bečvou) im Okres Přerov

in der Slowakei:
 Poruba (Prievidza) im Okres Prievidza
 Poruba pod Vihorlatom im Okres Michalovce
 Dolná Poruba im Okres Trenčín
 Horná Poruba im Okres Ilava
 Kamenná Poruba (Žilina) im Okres Žilina
 Kamenná Poruba (Vranov nad Topľou) im Okres Vranov nad Topľou
 Oravská Poruba im Okres Dolný Kubín
 Ruská Poruba im Okres Humenné
 Šarišská Poruba im Okres Prešov
 Veterná Poruba im Okres Liptovský Mikuláš
 Závažná Poruba im Okres Liptovský Mikuláš

Siehe auch
 Porúbka
 Porubka